Андрей Косинский:
 Косинский, Андрей Станиславович (1929—2018) — советский и российский архитектор.
 Косинский, Андрей Юрьевич (род. 1957) — российский музыкант и композитор, певец.